La mujer del puerto es el título de varias películas mexicanas:

 La mujer del puerto (película de 1934), película de 1934 de Arcady Boytler y Raphael J. Sevilla.
 La mujer del puerto (película de 1949), película de 1949 de Emilio Gómez Muriel.
 La mujer del puerto (película de 1991), también conocida como Mujer del puerto, película de 1991 de Arturo Ripstein.